«Эта тревожная зима» — советский детский художественный фильм, снятый в 1975 году  Игорем Николаевым.

Сюжет 
Коля Филатов попадает с тяжёлым заболеванием в детский санаторий, где ему предстоит лечиться долгие месяцы. Отношения с ребятами, соседями по палате, у него не складываются. Почувствовав себя немного лучше, мальчик решает сбежать из санатория.

В ролях 
 Саша Копов — Коля Филатов
 Эдуард Марцевич — Вячеслав Иванович Огородников
 Лена Костерёва — Надя
 Лена Безносикова — Лена
 Саша Симакин — Марат
 Слава Надаховский — Помидор
 Сурен Чахоян — Алёша
 Катя Гражданская — Таня
 Оля Казина — тихая девочка
 Юлия Цоглин — мама Коли
 Олег Буданков — эпизод
 Михаил Поляк — Дмитрий Дмитриевич
 Зинаида Сорочинская — врач
 Елена Максимова — няня Лиза
 Елена Строева — главврач
 Наталья Воробьёва — медсестра
 Александр Карнаушкин — Валера
 Е. Лобанова
 В. Матисов
 Лола Каримова
 Ира Легкова
 Наташа Подосёнкова
 Алёша Кузнецов
 Даня Рожков
 Витя Рассказов
 Саша Шейн
 Наташа Гудима
 Саша Косырьков
 Серёжа Монахов
 Павлик Болгарёв
 Юрий Саранцев — отец Помидора (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Валентина Спирина
 Режиссёр: Игорь Николаев
 Оператор: Сергей Филиппов
 Художник: Ольга Кравченя
 Композитор: Алексей Николаев
 Звукооператор: Михаил Галуздин
 Текст песен: Юрия Михайлова
 Редактор: В. Погожева
 Режиссёр: Л. Борисова
 Оператор: Е. Майоров
 Консультант: В. Левченко
 Костюмы: И. Пименова
 Грим: Н. Горчакова
 Монтаж: Р. Цегельницкая
 Дирижёр: В. Васильев
 Оператор комбинированных съёмок: В. Шолин
 Художник комбинированных съёмок: С. Ильтяков
 Директор картины: А. Кравецкий

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1975 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Детские фильмы СССР
Фильмы о Крыме